Eisarena ist der Name folgender Eisflächen

 Baden-Airpark-Eisarena, eine Eissporthalle im Baden-Airpark in Rheinmünster
 Eis-Arena Gysenberg, eine Eissporthalle im Gysenbergpark in Herne
 Eisarena Baden-Baden, eine Eisfläche auf dem Augustasee in Baden-Baden
 Eisarena Bremerhaven, eine Eishalle in Bremerhaven
 Eisarena Erzgebirge, eine temporäre Eislauffläche in Annaberg-Buchholz
 Eisaren Kufstein, die Eisfläche der Kufstein Arena
 Eisarena Leipzig, die IceArena in der Alten Messe in Leipzig
 Eisarena Schwedt, eine Eissporthalle in Schwedt/Oder
 Eisarena Insel Usedom, eine Kunsteisbahn an der Seebrücke in Heringsdorf
 Eis Arena Wolfsburg, eine Multifunktionshalle in Wolfsburg
 ICE-ARENA Zweibrücken, Eisfläche in Kufstein
 INDOO Eisarena Hamburg, eine Freiluftkunsteisbahn in Hamburg, im Park Planten un Blomen
 VYP-Eisarena Vechta, eine temporäre Eislauffläche in Vechta